Абсолютный чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе 2019 года прошёл в Воронеже 1-2 ноября.

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Ссылки 
 

Чемпионаты России в 2019 году
Спортивные соревнования в Воронеже
Чемпионаты России по вольной борьбе
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Ноябрь 2019 года
2019 год в борьбе
2010-е годы в Воронежской области